

Околовиці — село в гміні Паб'яніце Паб'яницького повіту Лодзинського воєводства
 Околовиці — село в гміні Конецполь Ченстоховського повіту Сілезького воєводства